Jersey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jersey Township (Illinois)
 Jersey Township (Ohio)